Мазара:

 Мазара (приток Миндяка) — река в России, протекает в Челябинской области, Республике Башкортостан.
 Мазара (приток Тары) — река в Российской Федерации, протекает в Республике Башкортостан.